Paula Ormaechea ha battuto in finale 7–5, 6–1 Julia Cohen.

Teste di serie

  Julia Cohen (finalista)
  María Fernanda Álvarez Terán (semifinali)
  Lauren Albanese (quarti di finale)
  Mailen Auroux (semifinali)

 Paula Ormaechea (campione)
 Vivian Segnini (primo turno)
 Lena Litvak (quarti di finale)
 Nathalia Rossi (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Seguros Bolivar Open Bogotá 2010